Faltertor (abgeleitet von Fall-Tor, ein Tor mit Fallgatter) ist der Name folgender bestehender oder ehemaliger Toranlagen:

 Faltertor (Dettelbach), Baudenkmal in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Unterfranken, Bayern
 Faltertor (Greding), Baudenkmal in Greding, Landkreis Roth, Mittelfranken, Bayern
 Faltertor (Kitzingen), Bodendenkmal in Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Unterfranken, Bayern, siehe Falterturm
 Faltertor (Luhe-Wildenau), Bodendenkmal in Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Oberpfalz, Bayern